1957 Голяма награда на Италия е 8-о за Голямата награда на Италия и осми кръг от сезон 1957 във Формула 1, провежда се на 8 септември 1957 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Италия